Walter Henderson est un nom pouvant désigner:

 (1880-1944), athlète olympique britannique 
Walter Henderson (1891-1968), homme politique canadien en Colombie-Britannique
Walt Henderson, personnage du film Paris, Texas (1984)

Voir aussi

Henderson, Walter